Prefectura d'Ouaddaï, antiga prefectura del Txad fins al 2002 
 Regió d'Ouaddaï, regió administrativa del Txad des de 2002

Vegeu també:
 Sultanat d'Ouadai
 Altiplà d'Ouaddai